Stanfour - созданная в 2004 году немецкая рок-группа.

История 
Группа Stanfour была образована на острове Фёр, лежащем в Северном море (земля Шлезвиг-Гольштейн) братьями Алексом и Константином Ретвиш, продюсером Эйке Люховом и гитаристом Кристианом Лидсба. Алекс и Константин, ещё до создания группы, проработали несколько лет в Лос-Анджелесе, где успешно показали себя в создании песенной музыки и музыки для кинофильмов.

В сентябре 2007 года Stanfour выпускает свой сингл-дебют Do It All, занявший 46-е место в немецком хит-параде. Их второй вышедший диск с песней For All Lovers стал одним из наиболее популярных на немецком радио и продержался на ведущих местах в списке немецкого хит-парада в течение 18 недель. В феврале 2008 года Stanfour выпускает свой первый большой альбом Wild Life, записанный в Стокгольме, Лос-Анджелесе и в собственной студии группы на острове Фён. Другие песни из этого альбома - Desperate и In Your Arms (последняя занимала 14-е место в немецком хит-параде).

Группа Stanfour участвовала в совместных концертных турне с Джоном Фогерти (2007), норвежской группой a-ha (2009); в 2008 году выступала совместно с Брайаном Адамсом, с Daughtry в 2007 году и с группой Scorpions (в 2008 и 2009). Летом 2010 года группа Stanfour, как почётный гость певицы Pink, трижды открывала её шоу под открытым небом (Open Air Shows).

В декабре 2008 года Stanfour была номинирована в категории „Bester Newcomer“ на радио-премию 1Live Krone. В декабре 2009 года выходит её второй альбом Rise & Fall. Музыка группы становится более лёгкой, танцевальной, частично - электронной. Первый сингл, как и сам альбом, вошёл в десятку лучших (Top 10) немецкого хит-парада. Музыкальная пьеса Tired Again была записана группой для кинофильма режиссёра Тиля Швайгера Красавчик 2 (Zweiohrküken). В 2010 выходит золотой альбом Rise & Fall, став с продажей 100.000-го экземпляра наиболее удачным в карьере музыкантов Stanfour. 15 сентября 2010 года группа выступает в телевизионном долгоиграющем сериале Хорошие времена, плохие времена (Gute Zeiten, schlechte Zeiten). Приняв участие в конкурсе Бундесвизион-2010 (Bundesvision Song Contest 2010), Stanfour с песней Sail on занимает на нём 7-е место.

Дискография

Альбомы 

 2008 
 Wild Life
 2009 	
 Rise and Fall
2012
 October Sky
 2015
 IIII

Синглы 
 2007 	
 Do It All
 For All Lovers
 2008 	
 Desperate
 In Your Arms
 2009 	
 Wishing You Well
 2010 	
 Life Without You
 Wouldn't Change a Thing (с Деми Ловато)
 Sail On
 2012
 Learning to Breathe
 2015
 Power Games

Литература 
 Benedikt Vallendar: Weltmusik von der Insel. Über die Geschichte der Band Stanfour. В: Rheinischer Merkur Nr. 4. 28. Januar 2010

Сайт группы 
 Offizielle Website

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году